Борис Александрович Гафуров — узбекистанский актёр театра и кино, художественный руководитель театра «Ильхом».

Окончил актерский факультет ташкентского театрально-художественного института в 1993 году, мастерская Марка Вайля. В Школе драматического искусства преподает мастерство актера. С сентября 2007 года — художественный руководитель театра Ильхом.

Фильмография 
  — Белый танец — Митя
  — Наши 90-е
  — Прости — Саид
  — Одно сегодня
  — Узук — продюсер
  — «Дядя»
  — Медное солнце — Гена, боевик
  — Игра на выживание (2-й сезон) — Магруб
 2020 — ARS LONGA

Театральные работы в Ильхоме

Актёр 
 Калигула (в спектакле «Калигула» Альбера Камю)
 Узбек-царь Самарканда (в спектакле «Счастливые нищие» Карла Гоцци)
 Простачок-дурачок-хулиган (в спектакле «Кломадеус»)
 Алханон (в спектакле «Тойбеле и её Демон» Исаака Зингера)
 Молодой человек (в спектакле «Мещанская свадьба» Бертольда Брехта)
 Пётр (в спектакле «Братья и Лиза» Алексея Казанцева)
 Мулло Ахунд (в спектакле «Белый белый черный аист» Абдуллы Кадыри)
 Король Наварры (в спектакле «Бесплодные усилия любви» Вильяма Шекспира)
 Онегин (в спектакле «Свободный роман» Александра Пушкина)
 Молодой мужчина (в спектакле «Подражание Корану» Александра Пушкина)
 Дэнни (в спектакле «Квартал Тортилья-Флэт» Джона Стейнбека)
 Полковник Бяльцев (в спектакле «Радение с гранатом» Марка Вайля)
 Агамемнон (в спектакле «Орестея» Эсхила)
 Клавдий (в спектакле «Гамлет» Вильяма Шекспира)
 Шах Бахрам (в спектакле «Семь лун» Алишера Навои)
 Мудзафер (в спектакле «Счастливые нищие» Карло Гоцци)
Молодой человек («Мещанская свадьба» Б.Брехта)
К. («Замок. К.» Ф. Кафки)

Режиссёр 
 «Облом-off» Михаила Угарова
 «Властелины» Х. Крауссер
 «Ночная цапля» Дж.Батерворт
 «Роберто Зукко» Б-М.Кольтес
 «Арабская ночь» Р.Шиммельпфеннинг
 «Плюс минус двадцать»
документальный спектакль «Плюс минус двадцать» (2011)
класс-концерт выпускников VII студии ШДИ театра Марка Вайля «Ильхом» – «Наша махалля» (2012)
сценическая импровизация «Президентши» В.Шваба
«Жестяной барабан» Ф. Шлендорфа

Интервью 
 Интервью celebrities.uz
 Интервью в блоге Тимура Абдуллаева
 Интервью chaskor.ru
 Интервью телеканалу stan.tv
 Интервью «Литературной газете»

Ссылки 
 Борис Гафуров на сайте ruskino.ru
 Борис Гафуров на сайте театра «Ильхом»

Примечания 

Выпускники Ташкентского театрального института